Цущар — село в Кулинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Цущар как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к западу от районного центра села Вачи, на левом берегу реки Кунних.

Население

Известные жители 
 Хахаев, Билал Насруллаевич — инженер и учёный в области процессов и аппаратов нефтегазодобычи на сверхбольших глубинах. Доктор технических наук, профессор. Генеральный директор Государственного научно-производственного предприятия по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли «Недра» с 1981 по 2009 год. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники и Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники. Академик Российской академии естественных наук.

Примечания

Ссылки 
 История с. Цущар на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана